I. Blanka (1177–1229), tévesen sokszor navarrai királynőként utalnak rá, pedig  sohasem lépett trónra, csak Navarra régenseként uralkodott bátyja, VII. Sancho betegsége idején, VI. (Bölcs) Sancho navarrai király leánya és I. (Trubadúr) Teobald navarrai király anyja, Champagne grófnéja
I. Blanka (1387–1441), Navarra királynője (1425–1441)